Кубок мира по санному спорту 2009/2010 — это международный турнир из нескольких этапов, начавшийся 17 ноября 2009 года на трассе в канадском Калгари и завершившийся 31 января 2010 года этапом в итальянской Чезане. На основе первых четырёх этапов была произведена квалификация на зимние Олимпийские игры в Ванкувер. Соревнования организованы Международной федерацией санного спорта при поддержке компании Viessmann.

Календарь соревнований 
Ниже представлено расписание этапов Кубка мира 2009/10:

Результаты соревнований

Одноместные сани (мужчины)

Двухместные сани (мужчины)

Одноместные сани (женщины)

Командная эстафета

Итоговое положение

Одноместные сани (мужчины)

Двухместные сани (мужчины)

Одноместные сани (женщины)

Командная эстафета

Примечания 

Кубки мира по санному спорту
Зимние виды спорта в сезоне 2009/2010